Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1935.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis und Golf, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen und des Deutschen Tennis-Bundes e.V., 12. Jahrgang (1935), Nr. 22–24

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1935